David et Jonathan — французский поп-дуэт 80-х годов XX века.

David et Jonathan — французская христианская ЛГБТ-ассоциация, основанная в 1971 году.